Bagisara är ett släkte av fjärilar. Bagisara ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Bagisara